Placitas (okrug Doña Ana, Novi Meksiko), popisom određeno mjesto
Placitas (okrug Rio Arriba, Novi Meksiko), neinkorporirana zajednica
Placitas (okrug Sandoval, Novi Meksiko), popisom određeno mjesto
Placitas (okrug Sierra, Novi Meksiko), neinkorporirana zajednica